Ел Чамизал има више значења:

 Ел Чамизал (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чамизал (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чамизал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чамизал (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чамизал (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чамизал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чамизал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чамизал (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чамизал, Ел Енсинал (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чамизал (Сакраменто), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чамизал (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Чамизал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чамизал, Ел Фијеро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чамизал (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чамизал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чамизал (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чамизал (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чамизал (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чамизал (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чамизал, Ел Росарио (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чамизал (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чамизал (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чамизал (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чамизал (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чамизал (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чамизал (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чамизал (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чамизал (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чамизал (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чамизал, Флор де Мајо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чамизал, Гранха (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чамизал (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чамизал (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чамизал (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чамизал (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чамизал, Толедо Куето (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чамизал (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чамизал (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чамизал (Санта Катарина Тикуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чамизал (Сантијаго Накалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чамизал (Хонотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чамизал (Мазапилтепек де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чамизал (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чамизал (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Чамизал, Сан Франсиско дел Дурасно (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чамизал (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чамизал (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чамизал (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чамизал, Еспортадора де Каборка (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чамизал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чамизал, Салсипуедес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чамизал (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чамизал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Чамизал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Чамизал (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чамизал (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чамизал (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чамизал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чамизал (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чамизал (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чамизал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чамизал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чамизал (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чамизал (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику